Il National Invitation Tournament 1966 fu la 29ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Brigham Young University; il  miglior giocatore del torneo fu Bill Melchionni di Villanova University.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1966
1966